(italienisch für ‚Neue Burg‘) steht für:
 die Burg Noarna im Trentino (historisch)
 Castelnuovo (Film) (1999), einen Film von Stefano Salvati

Geografie:
 Castelnuovo (Assisi), ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Assisi in der Provinz Perugia
 Castelnuovo (Trentino), eine italienische Gemeinde in der Provinz Trient
 Castelnuovo Belbo, eine italienische Gemeinde in der Provinz Asti
 Castelnuovo Berardenga, eine italienische Gemeinde in der Provinz Siena
 Castelnuovo Bocca d’Adda, eine italienische Gemeinde in der Provinz Lodi
 Castelnuovo Bormida, eine italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria
 Castelnuovo Bozzente, eine italienische Gemeinde in der Provinz Como
 Castelnuovo Calcea, eine italienische Gemeinde in der Provinz Asti
 Castelnuovo Cilento, eine italienische Gemeinde in der Provinz Salerno
 Castelnuovo del Garda, eine italienische Gemeinde in der Provinz Verona
 Castelnuovo della Daunia, eine italienische Gemeinde in der Provinz Foggia
 Castelnuovo di Ceva, eine italienische Gemeinde in der Provinz Cuneo
 Castelnuovo di Conza, eine italienische Gemeinde in der Provinz Salerno
 Castelnuovo di Farfa, eine italienische Gemeinde in der Provinz Rieti
 Castelnuovo di Garfagnana, eine italienische Gemeinde in der Provinz Lucca
 Castelnuovo di Porto, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom
 Castelnuovo di Val di Cecina, eine italienische Gemeinde in der Provinz Pisa
 Castelnuovo Don Bosco, eine italienische Gemeinde in der Provinz Asti
 Castelnuovo Magra, eine italienische Gemeinde in der Provinz Spezia
 Castelnuovo Nigra, eine italienische Gemeinde in der Provinz Turin
 Castelnuovo Parano, eine italienische Gemeinde in der Provinz Frosinone
 Castelnuovo Rangone, eine italienische Gemeinde in der Provinz Modena
 Castelnuovo Scrivia, eine italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria
 Castelnuovo, ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Teolo in der Provinz Padua
 Castelnuovo dei Sabbioni, Ortsteil der italienischen Gemeinde Cavriglia in der Provinz Arezzo
 Castelnuovo dell’Abate, Ortsteil der italienischen Gemeinde Montalcino in der Provinz Siena
 Castelnuovo (ital. Name für Herceg Novi), ein Ort in Montenegro

Castelnuovo ist der Familienname folgender Personen:
 Elías Castelnuovo (1893–1982), argentinischer Journalist und Schriftsteller
 Emma Castelnuovo (1913–2014), italienische Mathematikerin
 Giambattista Castelnuovo (1757–1831), italienischer Theologe, Publizist und Bischof von Como
 Guido Castelnuovo (1865–1952), italienischer Mathematiker
 Luca Castelnuovo (* 1997), Schweizer Tennisspieler
 Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968), italienischer Komponist
 Nino Castelnuovo (1936–2021), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Castel Nuovo
 Castelnovo